Der WAFU (Zone B) Women’s Cup 2019 war die zweite Auflage der Fußball-Westafrikameisterschaft der Frauen in der westafrikanischen Zone B. Er fand vom 8. bis 18. Mai 2019 in der Elfenbeinküste statt. Organisiert wurde die Regionalmeisterschaft von der WAFU. Als Sieger ging die nigerianische Fußballnationalmannschaft der Frauen hervor.

Hintergrund und Modus 
Acht der neun Mannschaften aus der Zone B (ohne Benin) traten bei dem Turnier im Stade Robert Champroux und Stade du Parc des Sports an. In der Gruppenphase spielten diese in zwei Gruppe zu je vier Mannschaften. Die besten zwei Mannschaften rückten in die Hauptrunde auf. Diese fand im K.-o.-System ab dem Halbfinale statt.

Die Auslosung fand am 16. April 2019 in Abidjan statt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Abidjan
Fußball (Elfenbeinküste)
2019
Fußballveranstaltung 2019